Bazylides (gnostyk)
 Bazylides – imię męskie
 Bazylides – biskup starożytnego, libijskiego Pentapolis